Hill é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Hill (Montana)
 Condado de Hill (Texas)

Desambiguações de topônimos